Denumirea de Loveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Loveț, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Loveț, un sat în comuna Tărgoviște, regiunea Tărgoviște;
 Loveț, un sat în comuna Vărbița, regiunea Șumen.